Виктор Павлович Сини́цкий (р. 1967) — герой Советского Союза, участник афганской войны, младший сержант, механик-водитель боевой машины разминирования.

Биография 
После окончания средней школы в 1984 году работал в колхозе «Перемога» Бердянского района Запорожской области УССР, затем в строительном управлении города Бердянска.

В Советской Армии с осени 1985 года. Военную службу проходил в 40-й армии Туркестанского военного округа в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане механиком-водителем боевой машины разминирования в 45-м отдельном инженерно-сапёрном полку, дислоцированном в городе Чарикар. За время боевых действий, при разминировании местности, ему приходилось неоднократно совершать на своей боевой машине самоподрывы, обеспечивая безопасность прохождения колонн авто- и бронетехники.

В марте 1987 года, действуя в составе армейского отряда обеспечения, прокладывал путь для прохода частей 40-й армии, выдвигавшихся в район Алихель (Чарикар провинции Парван), где в то время проводилась операция по уничтожению баз и складов душманов. В ходе продвижения под его машиной разорвалось 6 мин, в результате чего он был контужен. Несмотря на приказ командиpa, не покинул боевую машину, посчитав, что если на его место посадят молодого механика-водителя, то тот не сможет выполнить задачу, а он знает дорогу и обеспечит проход. Когда задача была выполнена, В. Синицкого в бессознательном состоянии доставили в медпункт.

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1988 он был удостоен звания Героя Советского Союза.

После демобилизации в 1987 году жил и работал в Бердянске (Запорожская область).

Награды 
 медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 медаль «За отвагу»;
 медаль «За боевые заслуги»;
 Грамота Президиума Верховного Совета СССР воину-интернационалисту;
 почётный гражданин Бердянска (2004).
 За особые заслуги перед Родиной Указом Президента Украины от 12.10.2004 года В. П. Синицкому назначена пожизненная государственная стипендия.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Герой Советского Союза Виктор Синицкий на встрече ветеранов 45-го полка 10 мая 2009 года.

Участники Афганской войны (1979—1989)
Почётные граждане Бердянска